Mroków peut désigner en Pologne :

 Mroków, village du powiat de Garwolin, dans la voïvodie de Mazovie
 Mroków, village du powiat de Piaseczno, dans la voïvodie de Mazovie